Il doppio del torneo di tennis Madrid Masters 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinale)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2006